The Meadows bezeichnet mehrere im NRHP gelistete Objekte in den USA:

 The Meadows (Maryland), ID-Nr. 88000203
 The Meadows (New Jersey), ID-Nr. 73001134
 The Meadows (Henderson County, North Carolina), ID-Nr. 80002847
 The Meadows (Nash County, North Carolina), ID-Nr. 74001360
 The Meadows (West Virginia), ID-Nr. 86000777

The Meadows bezeichnet ferner:
 The Meadows (Key West), Stadtviertel von Key West, Florida
 The Meadows (Florida), Ort im Sarasota County, Florida
 The Meadows (Edinburgh), Park in Edinburgh, Schottland